Товар () — испанская фамилия, появившаяся в кастильском доме вестготов в Средние века, берущая своё название от деревни Тобар, которую Фердинанд III им подарил.

Носители фамилии 
 Товар, Антонио (1911—1984) — испанский лингвист и политический деятель времён Гражданской войны в Испании.
 Товар, Карлос (1914—2006) — перуанский футболист.
 Товар, Луис Пауло (1923—2008) — бразильский футболист.
 Товар, Лупита (1910—2016) — мексиканская актриса.
 Товар, Мануэль Фелипе (1803—1866) — президент Венесуэлы.

Топоним 
 Товар — город в Венесуэле, штат Мерида, муниципалитет Товар.

Другое 
 Товар — понятие в экономике.